Live at Brixton Academy ist der Name folgender Alben: 
Live at the Brixton Academy (Faith-No-More-Album), ein Album von Faith No More aus dem Jahre 1991
Live at the Brixton Academy (Brian-May-Album), ein Album von Brian May aus dem Jahre 1994
Live at Brixton Academy (Atari-Teenage-Riot-Album), ein Album von Atari Teenage Riot aus dem Jahre 1999
Scarred: Live at Brixton Academy, ein Album von Gary Nurman aus dem Jahre 2001
Live at Brixton Academy (Motörhead-Album), ein Album von Motörhead aus dem Jahre 2003
Live at Brixton Academy (Inspiral Carpets-Album), ein Album von den Inspiral Carpets aus dem Jahr 2003
Live at Brixton Academy (Good-Charlotte-Album), ein Album von Good Charlotte aus dem Jahr 2004
Live at Brixton Academy (Dido-Album), ein Album von Dido aus dem Jahr 2005
Live at Brixton Academy (Pendulum-Album), ein Album von Pendulum aus dem Jahr 2009
Live at Brixton Academy (Chase-&-Status-Album), ein Album von Chase & Status aus dem Jahr 2011